Аугустово — название населённых пунктов в Польше:
 Аугустово — деревня в Злотувском повяте Великопольского воеводства.
 Аугустово — деревня в Бельском повяте Подляского воеводства.